Guardamar del Segura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guardamar del Segura (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Guardamar del Segura (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar